Das Kunrei-System (jap. , kunrei-shiki, deutsch „Verordnungssystem“) ist ein Transkriptionssystem für die japanische Schrift, das 1937 durch die japanische Regierung angeordnet wurde. Ein anderer Name ist Mombushō-System (, Mombushō-shiki, von Mombu-shō, dt. Bildungsministerium), weil es in den Grundschulbüchern des Bildungsministeriums angewandt wird. Eine revidierte Fassung wurde im Jahr 1954 erlassen. Das Kunrei-System ist eine modifizierte Version des Nippon-Systems und sollte dazu beitragen, die Schreibung mit lateinischen Zeichen zu standardisieren. Das System unterlegt teilweise einigen Buchstaben (s, t, d, h, z) Lautwerte, die sich aus der japanischen Systematik ergeben, die sie aber sonst nirgendwo haben. Es wurde 1989 von der Internationalen Organisation für Normung als ISO 3602 standardisiert.

Japanische Schulkinder lernen zuerst das Kunrei-System und dann das Hepburn-System.

Kunrei-Umschreibung für Hiragana und Katakana

Alternative Schreibung 

Die alternative Schreibung darf (gemäß der Order) dort angewendet werden, wo sich diese Schreibung im Ausland eingebürgert hat, also i. d. R. nach dem Hepburn-System.
  – shi
 , ,  – sha, shu, sho
  – tsu
  – chi
 , ,  – cha, chu, cho
  – fu
  – ji
 , ,  – ja, ju, jo
 ,  – di, du
 , ,  – dya, dyu, dyo
  – kwa
  – gwa
  – wo

Lange Vokale 

Lange Vokale werden mit einem Makron (¯) gekennzeichnet. Aufgrund des fehlenden Makrons in manchen Tastaturbelegungen, in denen es auch nicht mit bestimmten Tastenkombinationen erzeugt werden kann, wird oft ein Zirkumflex (^) verwendet. (Die deutsche Standard-Tastaturbelegung T2 enthält das Makron als Tottaste + und ermöglicht somit die korrekte Anwendung des Kunrei-Systems.)

Mit folgenden Vokalkombinationen werden innerhalb eines Wortes lange Vokale dargestellt:

A + A 

 : o + ba + a + sa + n = obāsan – Oma

I + I 

 : ni + i + ga + ta = Nīgata – Niigata
 : o + i + si + i = oisī – wohlschmeckend
 : o + zi + i + sa + n = ozīsan – Opa

U + U 

 : su + u + ga + ku = sūgaku – Mathematik
 : tyu + u + i = tyūi – Vorsicht

E + I 

Bei sinojapanischen Wörtern (onyomi) wird e + i zu einem langen ē:
 : ga + ku + se + i = gakusē – Schüler
  + i + ke + n = kēken – Erfahrung
 : se + i + hu + ku = sēhuku – Uniform

Bei Wörtern japanischen Ursprungs erfolgt keine Zusammenziehung:
 : me + i = mei – Nichte
 : ma + ne + i + te = maneite – rufen und dann

E + E 

 : o + ne + e + sa + n = onēsan – (ältere) Schwester

O + U 

 : ga + (t) + ko + u = gakkō – Schule
 : to + u + kyo + u = Tōkyō – Tokio
 : be + n + kyo + u = benkyō – lernen
 : de + n + po + u = denpō – Telegramm
 : ki + n + yo + u + bi = kin'yōbi – (Wochentag der Venus) Freitag

O + O 
 : o + o + hu + na = Ōhuna – Ōfuna
 : to + o + ma + wa + ri = tōmawari – Umweg

Bei Großbuchstaben dürfen auch die Vokale aneinandergereiht werden:
 : o + o + sa + ka = Ōsaka oder Oosaka – Osaka

Weitere Schreibregeln

End-n () 

Das End-n  (Katakana: ) wird immer als n geschrieben.
 : ongaku – Musik
 : benkyô – lernen
 : sinbun – Zeitung
 : denpô – Telegramm

Kommt ein Vokal oder y-Laut nach einem n, wird ein Apostroph gesetzt, um Doppeldeutigkeiten zu vermeiden.
 : kin'yôbi – Freitag
 : Sin'iti – Shin’ichi (Name)
 : siniti – vier Tage

Kleines tsu () 

Der Stopflaut, der durch das kleine tsu  (Katakana: ) angezeigt wird, wird mit einer Konsonantenverdopplung geschrieben:
 : gakkô – Schule
 : Nippon – Japan (altertümliche Aussprache;  wird in der Regel  (Nihon) gelesen)
 : ossyaru – sagen (höflich)
 : itti – Übereinstimmung

Großschreibung 

Am Satzanfang und bei Eigennamen wird großgeschrieben. Substantive dürfen großgeschrieben werden.

 : Watasi wa gakkō/Gakkō ni ikimasu. – Ich gehe (jetzt) zur Schule.
 : Koko wa Yokohama desu. – Hier ist Yokohama.

Siehe auch 
 Japanische Transkription
 JSL

Umschrift für Japanisch